

Toponyme 
 Raïon de Bourla, en Russie.

Patronyme 
 Albert Bourla (né en 1961), docteur vétérinaire et chef d'entreprise grec.

Voir aussi 
 Michel de Bourla (?-1772), martyr chrétien sujet de l'Empire ottoman, considéré comme saint.